Un sorite (grec soros : tas, monceau, accumulation) est, en logique, une suite de syllogismes agencés de telle sorte que l'attribut de chaque proposition devienne le sujet de la suivante. Le terme provient d'Aristote (Metaphysique 1, 3,11 sq).

Exemples
Ainsi : tout A est B, or tout B est C, or tout C est D, or tout D est E, donc tout A est E. Selon cette suite, l'attribut de chaque proposition devient le sujet de la suivante jusqu'à la conclusion qui a pour sujet le sujet de la première proposition et pour attribut l'attribut de l'avant-dernière.

Les sorites sont des raisonnements fonctionnant par inclusions ou attributions successives, par exemple : « Tous les hommes sont des mammifères, tous les mammifères sont des vertébrés, tous les vertébrés sont des animaux, tous les animaux sont des êtres vivants, donc tous les hommes sont des êtres vivants. » (p. 95, ndt)

Sources 
 Le livre des paradoxes - Nicholas Faletta éditions Belfond - Traduit de l'américain par Jean François Hamel
 Logique sans peine - 1966 - recueil d'articles de Charles Dodgson (Lewis Carroll) -- Editions Hermann

Voir aussi 
 paradoxe sorite

Syllogistique